Рукометна репрезентација Немачке је национални тим Немачке у рукомету. Налази се под контролом Рукометног савеза Немачке.

Немачка је била победник светских првенстава 1938, 1978. и 2007, такође је била победник Европског првенства 2004. и освојила златну медаљу на Олимпијским играма 1938.

Учешћа репрезентације на међународним такмичењима

Олимпијске игре

Светска првенства

Европска првенства

Тренутни састав 

 Састав на СП 2011.

Селектор: Хајнер Бранд

Види још 
 Женска рукометна репрезентација Немачке

Спољашње везе 

 Рукометни савез Немачке - званичан сајт

Немачка
Репрезентације Немачке
Репрезентација